

Geografia
 Breen – area non incorporata degli Stati Uniti d'America, situata in Colorado
 Breen – township degli Stati Uniti d'America, situato nel Michigan

Persone
 Abs Breen – cantante e disc-jockey inglese
 Bobby Breen – attore e cantante canadese naturalizzato statunitense
 Craig Breen – pilota di rally irlandese
 Gary Breen – ex calciatore irlandese
 George Breen – nuotatore statunitense
 Patrick Breen – attore statunitense
 Tommy Breen – calciatore irlandese
 Vegard Breen – ex ciclista su strada norvegese

Televisione
 Breen – specie aliena immaginaria nella serie di Star Trek